MACS" (Multimedia Archiving and Communication System

MACS, un sigle de 4 lettres formé des lettres M, A, C et S, peut signifier :

 Magellanic Catalogue of Stars, catalogue d'étoiles.
 Communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud
 Mathématiques Appliquées et Calcul Scientifique (MACS), spécialité de diplôme de l'école d'ingénieurs SupGalilée.
 Médecins Assistants Candidats Spécialistes, équivalents en Belgique des internes des hôpitaux en France.
Multimedia Archiving and Communication System (cf PACS)